Хеттингер  () — англоязычный топоним:
 Хеттингер — аэропорт в штате Северная Дакота, США
 Хеттингер — округ в штате Северная Дакота, США